La temporada 2012/13 de la División de Honor Regional de Guipúzcoa comenzó en septiembre de 2012 y terminó en mayo de 2013 con la promoción de ascenso a tercera División de los segundos clasificados de los tres grupos del País Vasco (División de Honor de Vizcaya, División de Honor de Guipúzcoa y regional Preferente de Álava). El torneo está organizado por la Federación Guipuzcoana de Fútbol.

Equipos

Clasificación 

Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles

Resultados 
Las columnas son para los partidos que juegan fuera y las filas son para los partidos que juegan en casa.

 Promoción de ascenso a Tercera División 
 Equipos participantes 

 Clasificación 

Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles

 Resultados Las columnas son para los partidos que juegan fuera y las filas son para los partidos que juegan en casa.

Fútbol en el País Vasco